Bononia
 Bononia, nome di un accampamento degli antichi romani presso l'odierna Banoštor, in Serbia
 361 Bononia
 Diocesi di Bononia
 Bononia, antico nome di Vidin
 Bononia, nome assunto da Gesoriacum dal III secolo